Президентские выборы в Чили проходили 11 декабря 1993 года одновременно с парламентскими выборами. Кандидат от Коалиции партий за демократию Эдуардо Фрей Руис-Тагле, сын 28-го президента Чили Эдуардо Фрея Монтальвы, получил 58% голосов избирателей и стал новым президентом страны.

Результаты

Ссылки 
 Elección Presidencial 1993 

Чили
Выборы в Чили
1993 год в Чили
Декабрь 1993 года